

Geografia 
 Haller Mauern – gruppo montuoso austriaco delle Alpi dell'Ennstal nelle Alpi Settentrionali di Stiria

Persone 
 Haller, o anche Holler – cognome diffuso in Svizzera e nelle zone italiane ed austriache del Tirolo storico
 Haller – famiglia svizzera
 Albin Haller (1849-1925) – chimico francese
 Albrecht von Haller (1708-1777) – medico e poeta svizzero
 Augustin Haller von Hallerstein (1703-1774) – gesuita e missionario sloveno
 Bernard Haller (1933-2009) – attore, comico e doppiatore svizzero
 Carl Haller von Hallerstein (1774-1817) – architetto, archeologo e storico dell'arte tedesco
 Carl Ludwig von Haller (1807-1893) – politico svizzero, figlio dello scrittore Karl Ludwig von Haller
 Christian Haller (1989) – snowboarder svizzero
 Ernest Haller (1896-1970) – direttore della fotografia statunitense
 Frank Haller (1883-1939) – pugile statunitense
 Franz Haller von Hallerkeö, indicato anche come Franz Haller von Hallerstein (1796-1875) – generale austriaco
 Franz Haller (1959) – artista marziale italiano
 Fritz Haller (1924-2012) – architetto e designer svizzero
 Hanne Haller, propr. Hannelore Haller (1950-2005) – cantante, compositrice, produttrice discografica, paroliera e pianista tedesca
 Hans Haller (1505-1547) – orafo tedesco
 Helmut Haller (1939-2012) – calciatore tedesco
 Johann Evangelist Haller (1825-1900) – cardinale e arcivescovo cattolico austriaco
 Józef Haller, propr. Józef Haller von Hallemburg (1873-1960) – generale, filantropo e politico polacco
 Kal Ludwig von Haller (1768-1854) – scrittore e politico svizzero
 Katja Haller (1981) – ex biatleta italiana
 Louis Haller (1864-1929) – schermidore francese
 Marco Haller (1991) – ciclista su strada e pistard austriaco
 Michael Haller (1840-1915) – compositore e insegnante tedesco
 Nikolaus Haller (1539-1584) – mercante tedesco
 Sébastien Haller (1994) – calciatore francese
 Stanisław Haller de Hallenburg (1872-1940) – generale polacco
 Ursina Haller (1985) – snowboarder svizzera
 Walter Haller (XX secolo) – bobbista tedesco

Personaggi immaginari
 Mickey Haller o Michael Haller – personaggio della letteratura creato da Michael Connelly

Altro 
 Il caso Haller – film del 1933 diretto da Alessandro Blasetti
 Pteroceridae Haller o Strombidae – famiglia di molluschi gasteropodi della sottoclasse Caenogastropoda

Pagine correlate
Hermann Haller